Бори́с Ларио́нов:
 Ларионов, Борис Владимирович (1941—1993) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Ларионов, Борис Дмитриевич (1922—1943) — Герой Советского Союза.